est un film d'horreur américain réalisée par Roxanne Benjamin, sorti en 2023.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Réalisation : Roxanne Benjamin
 Scénario : 
 Décors : 
 Costumes :
 Photographie : 
 Montage : 
 Musique : 
 Producteurs : 
 Sociétés de production : 
 Sociétés de distribution : 
 Budget : 
 Pays d'origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur - 2.39:1
 Genre : épouvante-horreur
 Durée : 92 minutes
 Dates de sortie : 
  :  17 janvier 2023

Distribution 
 Alisha Wainwright : Margaret
 Zach Gilford : Ben
 Amanda Crew : Ellie
 Carlos Santos : Thomas
 Briella Guiza : Lucy
 David Mattle : Spencer
 Ramona Tyler : Park Ranger

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2023
Film d'horreur américain
Film de Blumhouse Productions